Les Battaglia (Battaja, Battaggia ou Battagia) est une famille patricienne de Venise, originaire de Cotignola en Romagne, localité alors contrôlée par le duché de Milan, où ils furent condottieres. Elle fut agrégée au patriciat de Venise en 1439.
Pietro Antonio Battagia fut gouverneur en 1499 du château de Crémone pour Ludovico Sforza, qu'il donna aux vénitiens après l'exil forcé de ce dernier. Ce geste lui valut d'être décoré de la noblesse le 13 octobre 1500.
Giulio fut en 1574 créé chevalier par Henri III.
Gerolamo (duc de Candie en 1667) et Francesco rendirent de grands service dans la guerre de Candie.

Après la chute de la République, le gouvernement impérial autrichien leur conféra la confirmation du permis de noblesse par Résolution Souveraine du  décembre 1817.

L'arme des Battaglia se compose de gueules à trois pommes de cèdres d'or avec un billet d'argent en cœur où est écrit Probasti. D'autres font de gueules à trois grenades posées comme les cèdres.

Palais de Venise 

 Palais Belloni Battagià

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien